Benoît Gratton (né le  à Montréal, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 || Régents de Laval || LHMAAAQ ||40 ||19 ||38 ||57 ||74 ||13 ||1 ||9 ||10 ||27 
|-
|1993-1994 || Titan de Laval || LHJMQ ||51 ||9 ||14 ||21 ||70 ||20 ||2 ||1 ||3 ||19
|-
|1994-1995 || Titan de Laval || LHJMQ ||71 ||30 ||58 ||88 ||199 ||20 ||8 ||21 ||29 ||42
|-
|1994-1995 || Titan de Laval || Coupe Mémorial ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1995-1996 || Titan de Laval || LHJMQ ||38 ||21 ||39 ||60 ||130 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1995-1996 || Prédateurs de Granby || LHJMQ ||27 ||12 ||46 ||58 ||97 ||21 ||13 ||26 ||39 ||68 
|-
|1995-1996 || Prédateurs de Granby || Coupe Mémorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||1 ||5 ||6 ||12 
|-
|1996-1997 || Pirates de Portland || LAH ||76 ||6 ||40 ||46 ||140 ||5 ||2 ||1 ||3 ||14
|-
|1997-1998 || Capitals de Washington || LNH ||6 ||0 ||1 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1997-1998 || Pirates de Portland || LAH ||58 ||19 ||31 ||50 ||137 ||8 ||4 ||2 ||6 ||24
|-
|1998-1999 || Capitals de Washington || LNH ||16 ||4 ||3 ||7 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Pirates de Portland || LAH ||64 ||18 ||42 ||60 ||135 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Flames de Calgary || LNH ||10 ||0 ||2 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || Flames de Saint-Jean || LAH ||65 ||17 ||49 ||66 ||137 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4 
|-
|2000-2001 || Flames de Calgary || LNH ||14 ||1 ||3 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Flames de Saint-Jean || LAH ||53 ||10 ||36 ||46 ||153 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Canadiens de Montréal || LNH ||8 ||1 ||0 ||1 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || Citadelles de Québec || LAH ||35 ||10 ||19 ||29 ||70 ||3 ||2 ||3 ||5 ||10
|-
|2002-2003 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||43 ||21 ||39 ||60 ||78 ||22 ||2 ||15 ||17 ||73 
|-
|2003-2004 || Canadiens de Montréal || LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||50 ||18 ||33 ||51 ||119 ||10 ||1 ||2 ||3 ||67
|-
|2004-2005 || HC Lugano || LNA ||32 ||6 ||12 ||18 ||81 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Hambourg Freezers || DEL ||47 ||13 ||35 ||48 ||214 ||6 ||3 ||2 ||5 ||18
|-
|2006-2007 || Hambourg Freezers || DEL ||39 ||8 ||24 ||32 ||139 ||4 ||4 ||2 ||6 ||14 
|-
|2007-2008 || Hambourg Freezers || DEL ||54 ||10 ||22 ||32 ||97 ||8 ||3 ||2 ||5 ||14
|-
|2008-2009 || Vienna Capitals || EBEL ||40 ||20 ||38 ||58 ||162 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Vienna Capitals || EBEL ||49 ||18 ||41 ||59 ||140 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Vienna Capitals || EBEL ||45 ||27 ||46 ||73 ||247 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Vienna Capitals || EBEL ||49 ||21 ||40 ||61 ||149 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Vienna Capitals || TE ||8 ||2 ||9 ||11 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Vienna Capitals || EBEL || 42|| 14|| 29|| 43|| 65|| 2|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
|2013-2014 || Vienna Capitals || EBEL || 49||12 ||41 ||53 ||128 || 5|| 2|| 4|| 6|| 28
|-
|
|-
|2015-2016 || Marquis de Jonquière|| LNAH|| 34||18 ||36 ||54 ||119 || 9|| 2|| 9|| 11|| 35
|-
|2016-2017 || Marquis de Jonquière || LNAH || 29||10 ||30 ||40 ||104 || 11|| 1|| 8|| 9|| 30

|58 ||6 ||10 ||16 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées

 Ligue de hockey junior majeur du Québec
 Coupe du président avec les Prédateurs de Granby.
 Ligue canadienne de hockey 
 Coupe Mémorial en 1995-1996 avec les Prédateurs de Granby.
 Ligue nord-américaine de hockey
 Coupe Vertdure en 2016-2017 avec le Marquis de Jonquière.

Transactions en carrière
 Le  : Échangé aux Flames de Calgary par les Capitals de Washington en retour de Steve Shirreffs.
 Le  : Réclamé au ballotage par les Canadiens de Montréal des Flames de Calgary.
 Le  : Signe avec le HC Lugano dans la Ligue nationale A comme joueur autonome.
 Le  : Signe avec les Hambourg Freezers dans la DEL comme joueur autonome.
 Le  : annonce son retrait de la compétition.
 Le  : signe à titre d'agent libre avec le Marquis de Jonquière de la LNAH.
 Le  : annonce son retrait de la compétition.

Notes et références 

Naissance en décembre 1976
Joueur québécois de hockey sur glace
Entraîneur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Citadelles de Québec
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du HC Lugano
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur des Vienna Capitals
Joueur des Marquis de Jonquière
Attaquant de hockey sur glace